Raúl Sandoval puede referirse a:
Raúl Sandoval, cantante y actor mexicano nacido en el año 1979.
Raúl Sandoval, futbolista mexicano nacido en el año 2000.